Wahlkreis Bergstraße steht für folgende Landtagswahlkreise in Hessen:

 Wahlkreis Bergstraße I
 Wahlkreis Bergstraße II